Eber (Hebreeuwse Bijbel), een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Eber (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk